Ricardo Sanz puede referirse a:

 Ricardo Sanz (1952-), músico argentino intérprete de bajo;
 Ricardo Sanz (1957-), retratista español;
 Ricardo Sanz Cebrián (1954-), político español;
 Ricardo Sanz García (1898-1986), miembro de "Los Solidarios", dirigente anarquista español; o
 Ernesto Ricardo Sanz (1956-), político argentino.